Santi Nazario e Celso steht für Kirchen
 Santi Nazario e Celso (Airolo)
 Santi Nazario e Celso (Arenzano)
 Kollegiatkirche Santi Nazaro e Celso (Brescia)
 Santi Nazario e Celso (Cenate Sotto)
 Duomo di Castiglione delle Stiviere, Castiglione delle Stiviere
 Santi Nazario e Celso (Corzoneso), Schweiz